

Patronyme 

 Carol Corbu (né en 1946), athlète roumain ;
 Noël Corbu (1912-1968), entrepreneur et écrivain français ; 
 Pierre Corbu (1902-1927), aviateur français.
 Corbu est aussi le surnom donné à l’architecte français plus connu sous le nom de Le Corbusier.

Toponymie 

 Corbu, commune située dans le județ de Constanța ;
 Corbu, commune située dans le județ de Harghita ;
 Corbu, commune située dans le județ d'Olt.